Охите има више значења:

 Охите (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охите (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику